Анисьин — русская фамилия. Происхождение фамилии может быть связано с церковным именем Онисий, которое в переводе с греческого языка означает «полезный».

Известные носители 
 Анисьин, Алексей Фёдорович (1841—1898) — русский государственный служащий высокого уровня, томский губернатор.

Другие значения 
 Анисьин день в память Анисии Солунской (285—304) — христианской святой, почитаемой в лике мучениц, пострадавшей в царствование императора Максимиана. Память совершается в Православной церкви 30 декабря (ст. стиль) — 12 января (нов. стиль), в Католической церкви 30 декабря.
 «Анисьин пруд» — в прежние времена был началом истока реки Оки, естественное озерцо.

Примечания